Матрёнка — река:

 Матрёнка — река в Липецкой области России. 
 Матрёнка — река в Новосибирской области России.

См. также